Het schansspringen vanaf de grote schans voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 11 en 12 februari 2022 in het National Ski Jumping Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioen was de Pool Kamil Stoch.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 
Via de kwalificatie plaatsen 50 schansspringers zich voor de finale.

Finale

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Finales

Mannen 106